Holtmühle bezeichnet
einen Stadtteil von Wegberg, Kreis Heinsberg, siehe Holtmühle
eine Wassermühle in Wegberg, Kreis Heinsberg, siehe Holtmühle (Mühle)